Schallerbach ist ein geographischer Name:

 Bad Schallerbach, Marktgemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Schallerbach (Abens), rechter Zufluss eines Donau-Altarms (zur Abens) im Naturschutzgebiet Goldau bei Mauern, Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Schallerbach (Kleiner Koserbach), rechter Zufluss des Kleinen Koserbachs nahe Hermes, Markt Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern